plaatsen in de Verenigde staten:
 La Fayette (Alabama)
 La Fayette (Georgia)
 La Fayette (Illinois)
 delen van Parijs:
 La Fayette (winkelcentrum), winkelcentrum
 Rue La Fayette, straat
 Markies de La Fayette, Franse aristocraat die meestreed in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsstrijd
 Madame de La Fayette, Franse schrijfster

Zie ook
 Fayette (doorverwijspagina)
 Lafayette (doorverwijspagina)
 LaFayette (doorverwijspagina)